Кра́сный Стан — название населённых пунктов в сельском поселении Спутник Можайского района Московской области:
 Красный Стан — деревня.
 Посёлок дома отдыха «Красный Стан» — посёлок сельского типа.